Kops steht für:

 Wasserkraftwerk Kops I, und die ganze Kraftwerksgruppe der Illwerke in Vorarlberg, siehe Kopswerk
 Wasserkraftwerk Kops II, das neue Pumpspeicherwerk, siehe Kopswerk II
 Stausee Kops, Kopssee, ein Stausee der Illwerke in Vorarlberg, Österreich 
 Kops (Film), ein schwedischer Film
 Kops (Textil), Aufwicklungsweise von Garn auf eine Hülse bei einer Ringspinnmaschine 

Kops ist der Familienname folgender Personen:
 Aranka Kops (* 1995), niederländische Ruderin
 Bernard Kops (* 1926), britischer Dramatiker
 Dietrich Kops (* 1964), österreichischer Politiker
 Ebbe Kops (1930–2021), dänischer Boxer
 Erich Kops (1905–1961), deutscher Parteifunktionär (SPD/KPD/SED), Spanienkämpfer, Häftling im KZ Sachsenhausen und DDR-Botschafter in Ungarn
 Erland Kops (1937–2017), dänischer Badmintonspieler
 Franz Kops (1846–1896), deutscher Landschaftsmaler
 Jan Kops (1765–1849), niederländischer reformierter Theologe und Agrarwissenschaftler
 Krisha Kops (* 1986), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Manfred Kops (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Poul Kops (1915–2000), dänischer Boxer
 Raquel Kops-Jones (* 1982), US-amerikanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 COPS
 Koops
 Kopps
 Kobs